Io kan henvise til flere artikler:
Io (græsk mytologi)
Io (måne)
IO Interactive (firma)
Se eventuelt også
I/O – i datalogisk, en forkortelse for input/output
.io (Topniveau-domæne)